Enrique López puede referirse a:

 Enrique López Albújar (1872-1966), escritor peruano;
 Enrique López-Albújar Trint (1930-1990), militar y político peruano;
 Enrique López Bustamante (1895-1947), periodista y escritor venezolano;
 Enrique López Delgado (1988-), futbolista español;
 Enrique López López (1963-), jurista español;
 Enrique López Rivera (1919-1980), escritor y pianista 
 Enrique López (músico) bajista y cantante argentino;
 Enrique López Fernández (1994-), futbolista español